Ez a szócikk a 2017-es Roland Garros női páros versenyszámának eredményeit ismerteti.

A francia Caroline Garcia és Kristina Mladenovic voltak a címvédők, de Caroline Garcia ebben az évben nem indult párosban. Kristina Mladenovic partnere ezúttal Szvetlana Kuznyecova volt, a harmadik körben azonban kiestek.

A győzelmet az amerikai Bethanie Mattek-Sands és a cseh Lucie Šafářová párosa szerezte meg, miután a döntőben 6–2, 6–1 arányban győztek az Ashleigh Barty és Casey Dellacqua ausztrál páros ellen.

A verseny magyar résztvevője volt Babos Tímea, aki 5. kiemelt párosként Andrea Hlaváčkovával indult és a 2. körben estek ki.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
 Sorsolási tábla

N2